McHenry é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de McHenry (Dakota do Norte)
 Condado de McHenry (Illinois)

Desambiguações de topônimos